Schade:
 Hartmut Schade
 Herbert Schade
 Jens August Schade
 Betty Schade
 Fritz Schade
 (315186) Schade – planetoida